Peterwitz ist die Bezeichnung für
Peterwitz (deutsch) für Stoszowice, ein Dorf im Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
Peterwitz (deutsch) für Piotrowice, ein Dorf im Powiat Powiat Strzeliński, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Peterwitz (deutsch) für Piotrowice Świdnickie, ein Dorf im Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Peterwitz (deutsch) für Pietrowice, ein Dorf im Powiat Głubczycki, Woiwodschaft Oppeln, Polen (1936–1945 deutsch Zietenbusch)
 Peterwitz in Westpreußen, siehe Gmina Biskupiec (Powiat Nowomiejski)
 einen Ortsteil von Wiedemar in Sachsen

Siehe auch:
 Groß Peterwitz